Zachow ist der Name von Orten in Deutschland:
 Zachow (Ketzin/Havel), Ortsteil der Stadt Ketzin/Havel in Brandenburg
 Zachow (Groß Nemerow), Ortsteil der Gemeinde Groß Nemerow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Zachow (Ruhner Berge), Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge (Gemeinde) im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Zachow ist der deutsche Name von Orten in Polen:
 Zachow, ehemals im Landkreis Königsberg in der Neumark; siehe: Czachów (Cedynia)
 Zachow, ehemals im Landkreis Regenwalde in Hinterpommern; siehe: Czachowo (Radowo Małe)

Zachow ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Zachow (* 1947), deutsche Politikerin
 Elise Zachow-Vallentin (1876–1923), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Friedrich Wilhelm Zachow (auch Zachau), (1663–1712), deutscher Komponist
 Werner Zachow (* 1944). Funktionär der CDU in der DDR

Siehe auch:
 Zachau
 Zacho